Friseria är ett släkte av fjärilar. Friseria ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stävmalar
Friseria